Copán kan verwijzen naar:
Copán (Mayastad), een historische Mayastad
Copán Ruinas, de moderne gemeente waarin de resten van deze stad liggen
Copán (departement), een departement van Honduras
Santa Rosa de Copán, de hoofdstad van het departement

Copan kan verwijzen naar:
Copan (Oklahoma), een plaats in de staat Oklahoma (Verenigde Staten)
Edifício Copan, een appartementencomplex in São Paulo (Brazilië)